Rogier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Rogier (auch Karel Rogier; 1800–1885), liberaler belgischer Politiker und Premierminister
 Charles Radoux-Rogier (1877–1952), belgischer Komponist
 Philippe Rogier (1561–1596), französischer Komponist
 Pierre Rogier († 1324), französischer Abt und Bischof

Siehe auch:
 Roger
 Rüdiger